Le qualificazioni del singolare  dell'Open Sud de France 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Steve Darcis (qualificato)
  Alexander Zverev (ultimo turno)
  Nikoloz Basilashvili (qualificato)
  Tarō Daniel (qualificato)

 Jürgen Zopp (qualificato)
 Enzo Couacaud (ultimo turno)
 Thomas Fabbiano (ultimo turno)
 Mathias Bourgue (primo turno)

Qualificati

  Steve Darcis 
  Jürgen Zopp

  Nikoloz Basilashvili
  Tarō Daniel

Wild Card

  Élie Rousset (secondo turno)
  Thomas Laurent (primo turno)

  Dorian Descloix (primo turno)
  Geoffrey Blancaneaux (primo turno)

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open Sud de France 2015
ATP World Tour 2015